Ferrer Salat es un apellido que está asociado algunas personas:

 Carlos Ferrer Salat (1931-1998). Deportista y empresario español. expresidente de la CEOE y del COE.
 Beatriz Ferrer Salat (1966). Deportista, hija del anterior. Medallista olímpica española en doma clásica.

Apellidos por familias